Abilene (Síria), regió de Celesíria, centrada en la ciutat d'Abila
 Abilene (Texas), població dels Estats Units a l'estat de Texas
 Abilene (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas